Gordianus peut faire référence à : 
 Saint Gordien ou Gordianus, un martyr romain, mort en 362.
 Vettius Cornificius Gordianus (fl. 275), un homme politique de l'Empire romain.

Voir aussi